Дери има више значења:
 Дери
 Дери (Њу Хемшир)
 Дери (Пенсилванија)